Константи́н Константи́нович Случе́вский-младший (, Санкт-Петербург, Российская империя — , Цусимский пролив) — лейтенант гвардейского экипажа; поэт и переводчик, военный, печатался под псевдонимом «Лейтенант С.», погиб в Цусимском сражении. Сын К. К. Случевского-старшего.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Семья поэта принадлежала к роду черниговских дворян. В тринадцать лет он поступил в Морское училище, переименованное потом в Морской корпус, и осенью 1892 года был выпущен мичманом во флоте. 

В 1893 году совершил плавание на крейсере «Наездник», в 1895—1898 годах служил на крейсере «Рюрик». 
Совершил кругосветное плаванье.

С 1900 года служил на яхте «Полярная звезда». В 1904 году Случевский в звании лейтенанта был назначен вахтенным начальником на броненосец «Император Александр III», в составе Второй Тихоокеанской эскадры года Случевский погиб вместе со всем экипажем броненосца в Цусимском сражении.

Творчество 
Лирика Случевского испытала сильное влияние Случевского-отца, человека глубоко религиозного, мистика и мечтателя, философское миросозерцание которого придало его творчеству элегический характер. Поэзия Случевского-младшего подёрнута дымкой грусти, через которую проглядывает светаля уверенность в будущем, спокойное философское примирение с тягостью жизни и трогательная любовь к человечеству. 
Случевский-младший и сам осознавал ту роль, которую играл в его творчестве отец-поэт, целый ряд стихотворений посвящён ему:

Ты видишь, мой отец - твой сын, твой ученик
Заветной памяти желает быть достоин...
(«Я не о том скорблю, отец мой незабвенный...»)

При жизни Константин Случевский начал печататься в 1900–х годах. Его стихотворения под псевдонимом «Лейтенант С.» появлялись в газете «Новое время», журнале «Море и его жизнь», «Живописном обозрении», «Русском вестнике» и «Ниве», альманахе «Денница».
Единственный сборник стихотворений был издан в 1907 году уже после смерти поэта.

Константину Случевскому-младшему посвящено стихотворение Игоря Северянина «Певец моря (памяти Лейтенанта С.)».

Библиография 
 Стихотворения : С портретом автора и биографией / Лейтенант С. (Константин Константинович Случевский). - Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1907.

Примечания 

Морские офицеры
Поэты по алфавиту
Русские поэты
Поэты Российской империи
Переводчики поэзии на русский язык
Выпускники Морского кадетского корпуса
Погибшие в Русско-японскую войну